Desa Cisaat kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Cisaat (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,78, long 108,44), 
 Desa Cisaat (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,71, long 107,66), 
 Desa Cisaat (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,91, long 106,89), 
 Desa Cisaat (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,45, long 107,53), 
 Desa Cisaat (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,75, long 106,75), 
 Desa Cisaat (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,88, long 108,68), 
 Desa Cisaat (administrativ by i Indonesien, Banten), 

Robotskapade Indonesienförgreningar